Mein Onkel Benjamin ist der Titel von:

 Mein Onkel Benjamin (Roman), Roman von Claude Tillier
 Mon oncle Benjamin (1924) franz. Stummfilm von René Leprince, mit Léon Mathot (Benjamin), Madeleine Erickson (Manette)
 Mon oncle Benjamin (1963), französischer Fernsehfilm mit Dominique Paturel (Benjamin), Paule Noëlle (Manette)
 Mein Onkel Benjamin (1969), franz. Kinofilm von Édouard Molinaro, mit Jacques Brel (Benjamin), Claude Jade (Manette), Alternativtitel „Der Mann im roten Rock“
 Mein Onkel Benjamin (1973), deutscher Fernsehfilm von Thomas Engel, mit Peter Vogel in der Titelrolle
 Der Roman „Mein Onkel Benjamin“ wurde auch in der Sowjetunion als Das Gastmahl der Rose von Giorgi Danelia mit Wachtang Kikabidse verfilmt.